Leimbach kan syfta på:

Geografi

Frankrike 

 Leimbach, Haut-Rhin, kommun i departementet Haut-Rhin,

Schweiz 

 Leimbach, Aargau, ort och kommun i kantonen Aargau,

Tyskland 

 Leimbach, Thüringen – kommun, Thüringen, 
 Leimbach, Ahrweiler – kommun, Landkreis Ahrweiler , Rheinland-Pfalz, 
 Leimbach, Bitburg-Prüm – kommun, Eifelkreis Bitburg-Prüm, Rheinland-Pfalz,